Див. також статті Українська мова, Українська мова на Закарпатті, Русинська мова на Пряшівщині, Українська мова на Пряшівщині.

«Підкарпаторусинська мова» («русинська мова на Закарпатті») — некодифіковані говірки південно-західного наріччя української мови, які визначаються як окрема від української мова тими закарпатцями, що ідентифікують себе як «русини».

Історія 

Визначення мови Закарпаття як окремої від української безпосередньо пов'язане з окремою самоідентифікацією частини закарпатців (у Івана Попа — «підкарпаторусинський народ»). На початку 90-х р.р. XX ст. на Закарпатті, Пряшівщині та Північно-західній Лемківщині у Польщі народився новий політичний «неорусинський» рух. Він є продовженням довоєнного «угроруського» руху в Угорщині (до 1944 р.) та москвофільського лемківського руху в передвоєнній та міжвоєнній Польщі.

На відміну від попередніх назв писемної мови на Закарпатті — «руської», «руснацької», «русняцької», «угроруської», «карпаторуської мови / бесіди / бешеди / языка» — широко почала використовуватися польська назва «руської мови»:  — «русиньскый язык / язик».

У довоєнні часи «руською мовою» на Закарпатті називалася як літературна українська мова (вживалася з закарпатськими регіоналізмами), так і писемна мова, побудована з елементів церковнослов'янської, літературної російської та місцевих закарпатських говірок (насамперед середньо закарпатських та лемківських) — деякі мовознавці називають її «язичієм». Суттєвою різницею між «руською мовою» («язичієм») довоєнних часів та «русинською мовою» від 1990 р. є те, що лексично в сучасній «русинській мові» значно більше представлено живі розмовні говори.

Оскільки говори Закарпаття (і сусідньої Пряшівщини) дуже сильно відрізняються між собою у лексиці та фонетиці, різні варіанти «русинської мови» так само відрізняються між собою як лексикою, так і орфографією: фактично єдиної кодифікованої «русинської мови» не існує (наприклад, назва Закарпаття у книзі П.-Р. Магочі «Народ нивыдкы» — Пôдкарпатска Русь, у «Общества пудкарпатскых русинув» — Пудкарпатска Русь, у «Подкарпацької риспубликанцької партії» — Подкарпацька Русь, у І. Петровція — Пüдкарпацька Русь). Найчастіше на Закарпатті за основу «русинської мови» береться середньозакарпатський говір південно-західного наріччя української мови (з найбільшою кількістю запозичень з угорської мови — ужанський та березький діалекти, раніше ще й марамороський діалект), який суттєво відрізняється від гуцульського на сході та верховинського (бойківського) наріч на півночі Закарпаття. На Пряшівщині за основу найчастіше беруться словакізовані (фонетично, лексично та граматично) шариський та земплинський діалекти лемківського говору, і «русинська мова» Пряшівщини так само дуже суттєво відрізняється від «русинської мови» Закарпаття.

Приклад підкарпаторусинської мови (русинської мови на Закарпатті)

«Неорусинство» загалом не підтримується на сході Закарпаття в межах поширення гуцульського говору (населення цієї частини області ідентифікує себе як «українців» або «гуцулів», рідною мовою вважає українську).

За переписом 2001 р. русинами на Закарпатті вважають себе бл. 0,8 % українського населення області — 10.100 осіб з 1 млн 254,6 тис. населення області всіх національностей та 1 млн 010,1 тис. українців. Тих осіб, що визначили себе «гуцулами», виявилося вдвічі більше, ніж «русинів». Політичні русинські організації на Закарпатті провадять особливо значну роботу для залучення місцевого населення до «неорусинського» руху та підняття кількості русинів під час наступного перепису населення.

За переписом 2001 р. серед українців Закарпаття 99,2 % рідною мовою вважали українську, 0,5 % — російську. Серед русинів Закарпаття 30,87 % рідною мовою вважали українську, 66,64 % — мову етногрупи, 2,5 % — інші мови.

«Неорусинство» (відродження окремої від української самосвідомості населення Пряшівщини, польської Лемківщини та Закарпаття) почався одночасно у кількох країнах у 1990 р. Неорусинські організації в Україні, Польщі, Словаччині та Югославії були засновані одночасно. На першому «Світовому конгресі русинів» у Меджилабірці, який пройшов 23–24 березня 1991 року, було створено «Світова рада русинів», до якої увійшли:

 «Общество пудкарпатскых русинув» — Україна, 17 лютого 1990 р.
 «Русинська оброда» — Словаччина, березень 1990 р.
 «Стоваришыня Лемків» — Польща, квітень 1990 р.
 «Об'єднання приятелів Підкарпатської Русі» () — Чехія, жовтень 1990 р.
 «Руска Матка» — Югославія (Сербія — Хорватія), грудень 1990 р.
 «Русинська організація Угорщини» (), березень 1991 р.

Ідеологія «неорусинізму» на Закарпатті представлена програмою «Подкарпацької риспубликанцької партії»:

Менш радикальні організації займаються культурною просвітницькою роботою. Нині у Закарпатській області легально діють 15 русинських національно-культурних товариств.

Початок «неорусинського» руху на Закарпатті пов'язаний, серед іншого, з діяльністю КПУ, що на початку 90-х р.р. протистояла національно-демократичним силам (у листопаді 2005 р. народні депутати від КПУ І. Мигович, Г. Крючков, М. Шульга готували законопроєкт «Про русинів України»).

7 березня 2007 р. Закарпатська обласна рада (зокрема фракції «Нашої України» та «Партії Регіонів» — 71 депутат з 79 присутніх, усього 90 мандатів) проголосувала за визнання національності «русин» (за внесення позиції «русин» до переліку національностей області).

22 березня 2007 року сесія Рахівської районної ради (територія, де проживають гуцули) виступила категорично проти рішення Закарпатської обласної ради, що визнала національність «русин». В її спеціальному рішенні зазначено:

Лідерами «неорусинського» руху на Закарпатті є настоятель кафедрального Хрестовоздвиженського собору Української Православної Церкви (Московського Патріархату) в Ужгороді протоієрей Дмитро Сидор, який є главою Сойму підкарпатських русинів та депутат Закарпатської облради від партії «Наша Україна» глава Народної ради русинів Закарпаття Євгеній Жупан. Серед відомих активістів «неорусинства» на Закарпатті називають письменників Володимира Фединишинця, Івана Петровція, Василія Сочку та політичних діячів Михайла Томчанія, Петра Годьмаша та Василя Заяця.

Останнім часом серед «неорусинських» активістів було декілька скандалів, зокрема наприкінці 2007 р. один з активістів-радикалів закарпатських русинів, сепараратист Іван Петровцій обізвав П.-Р. Маґочі «заокеанським брехачем і злодієм» — на його думку книга Маґочі «Народ нивыдкы», видана 2006 р. в Ужгороді кількома мовами, служить «роз'єднанню русинів» світу.

У дискурсі сучасного «неорусинського» руху замовчується ототожнення мови закарпатців з українською мовою до XIX ст., розвиток української самоідентифікації закарпатців на початку XX ст. (задовго до приходу Червоної армії), проголошення Карпатської України Часто відзначається, що у 1925 р. Комінтерн проголосив усіх «русинів» (не лише закарпатських) українцями незалежно від того, якою була їхня самоназва, але замовчується рішення «Чеської академії наук і мистецтв», яка у своїй постанові № 62756/19 від 20 грудня 1919 р. зазначала: «Оскільки місцеве руське наріччя в Карпатській Русі, про котре говорить Генеральний статут, є незаперечно наріччям малоруським, треба писемною мовою тамтешнього населення визнати мову малоруську, тобто українську» (Закарпаття у міжвоєнний час входило до складу Чехо-Словаччини).

Іноді, як у Івана Попа в «Енциклопедії Підкарпатської Русі», говориться що належність говірок закарпатців до української мови нічого не значить, оскільки теза «мова = народ» є помилковою.

Русинська мова на Закарпатті, на відміну від лемківської мови у Польщі, русинської мови на Пряшівщині та бачвансько-русинської мови у Воєводині, не є кодифікованою. Невдала спроба кодифікації на основі південно-марамороських говорів (мови «Нягівських повчань» або «Нягівської постілли») та творів мадярона Антонія Годинки була здійснена у 1999 р. І. Керчою, С. Поповичем, М. Алмашієм і В. Молнаром (у Мукачевому та Москві видано книгу «Материньскый язык: писемниця русиньского языка».).

У 2002 р. в Ужгороді М. Алмашієм, Д. Попом та Д. Сидором було видано «Русинсько–українсько–руськый словарь», у 2004 р. в Ужгороді М. Алмашієм було видано книгу «Живое слово: читанка для русинської недільної школы», граматику М. Алмашія та М. Молнара «Слово за словом: практична граматика русинського языка для недільної народної школы», а у 2005 р. вийшла друком книга «Наша отцюзнина: історія карпатськых русинÿв» П.-Р. Магочі.

Як вже зазначалося, переважна більшість українців області рідною мовою визнає українську.

Діалекти Закарпаття 

Найзахідніша частина Закарпаття зайнята лемківським говором, центральна — середньозакарпатським (верховинський діалект відносять як до бойківського говору, так і до середньозакарпатського), східна частина — гуцульським говором.

Український мовознавець Й. Дзендзелівський (у 1958-1960 р.р. та 1981 р.) визначив 4 групи діалектів середньозакарпатського говору: марамороський (між Рікою та Шопуркою), боржавський (між Рікою та Латорицею), верховинський (південносхідна частина Великоберезнянського і Воловецького районів та південнозахідна частина Міжгірського району), який на північ від Карпат пов'язаний із сусідніми бойківськими, а на заході з лемківськима діалектами, і ужанський діалект (між Латорицею та Ужем), який містить лемківські та бойківські елементи.

Риси підкарпатськорусинської мови 

Іван Поп в «Енциклопедії Підкарпатської Русі» таким чином визначає риси некодифікованої «підкарпаторусинської» мови (тобто, фактично, розмовних діалектів, які побутують на території Закарпаття — насамперед ужанського, березького та марамороського; ті фонетичні, лексичні та граматичні особливості, що їх викладено нижче насправді стосуються різних діалектів у різній мірі, лише частина з цих явищ притаманна кожному з говорів чи діалектів):

Мовці закарпатських діалектів української мови від XI ст. живуть в умовах білінгвізму: з угорською мовою (від XI ст. до 1918 р. та у період 1939 — 1944 р.р.), з чеською мовою (1919—1939 р.р.), з російською мовою (після 1944 р.).

Іван Поп наголошує, що діалекти Закарпаття можна виділити в окрему від південно-західного наріччя української мови групу, однак численні професійні мовознавці та діалектологи, які опрацьовували лемківський, середньозакарпатський, бойківський та гуцульський говори не виділяють їх в окрему групу, а вважають продовженням прикарпатських говорів. Основний ареал гуцульського та бойківського говорів знаходиться не на Закарпатті.

«Нягівські повчання» 

Початком вживання підкарпаторусинської мови у літературі діячі «неорусинського» руху вважають «Нягівські повчання на Євангелія» («Нягівська постила») — повчальний кальвіністський церковний твір середини 50-х р.р. XVI ст., у якому пояснювався текст Євангелія. В українському історичному мовознавстві цей твір вважають однією з перших пам'яток української розмовної мови, написаний марамороським діалектом середньозакарпатського говору.

Текст «Нягівських повчань» є виразно українським, з численними діалектизмами з південномарамороського діалекту середньозакарпатського говору південно-західного наріччя української мови.

Приклад тексту «Нягівських повчань на Євангеліє»

Примітки

Посилання 
 Риси лемківського, середньозакарпатського, бойківського та гуцульського говорів —
 Лемківський говір . 
 Середньозакарпатський говір . 
 Бойківський говір . 
 Гуцульський говір . 
 І. В. Сабадош. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району  / І. В. Сабадош. — Ужгород: Ліра, 2008. — 478 с.
 Визначення підкарпаторусинської мови (русинської мови на Закарпатті) як окремої від української —
 Про русинську мову на сайті «Світової академії русинської культури». , 
 Підручник карпато-русинської мови «Let's speak rusyn — Бісідуйме по-руськы», Transworld Publishers Englewood — New Jersy, ISBN 0-917242-00-9
 Письменники «карпаторусинською мовою»:
 Иван Юрієвич Петровцій. Русинський писатиль, поет и товмач. Лауреат Руської премії 2005 . 
 Василь Матола. Русинський и руський поет. Лауреат «Руської Премійи 2006» . 
 Иван Деметерович Ситар. Русинський поет и товмач. Лауреат «Руської Премійи 2007» . 
 Тамара Керча. Русинська писатилька. Лавреатка «Руської Премійи 2008» . 
 Роман Пищальник. Русинський поет. Лауреат «Руської Премійи 2009» . 
 Михайил Чухран. Русинський писатиль и поет. Лауреат «Руської Премійи 2010» . 
 Игорь Керча. Русинський и руський писатиль, поет и товмач. Лауреат «Руської Премійи 2011» . 
 Визначення мови Закарпаття як частини української мови —
 «О письменном языці подкарпатських русинов», Авґустин Волошин, 1921 р.  
 «Неорусинський» політичний рух —
 Про історію неорусинського руху . 
 Як русини стали українцями. 
 Розкол серед русинських сепаратистів Закарпаття. 
 Вебсайт «Об'єднання приятелів Підкарпатської Русі» / «Společnost přátel Podkarpatské Rusi» . 
 Сайт панрусинської організації «Руска матка». (бач.-рус.)
 Енциклопедія Підкарпатської Русі. Іван Поп. 
 Сайт «Podkarpatska Rus». 
 «Угорська Україна», Д. Дорошенко, репринтне видання 1919 р. 

Діалекти української мови